Эдуар Друэн де Люис (; 19 ноября 1805, Париж — 1 марта 1881, там же) — французский ,  и государственный деятель; четыре раза (с перерывами) занимал пост министра иностранных дел Франции.

Биография 

Во время июльской монархии был поверенным в делах в Мадриде, потом членом палаты депутатов, где выступил против политики Франсуа Гизо. После февральской революции во Франции, будучи членом сначала учредительного, потом законодательного собрания, он всегда вотировал с правой.

Став министром иностранных дел в первом кабинете Луи-Наполеона, Друэн де Люис поддерживал политику президента против Римской республики и стоял за восстановление папской власти.

В 1849 году, передав свой портфель Токвилю, он отправился послом в Лондон, но вскоре возвратился назад и получил прежнее место, сменив Жана-Эрнеста Дюко де Лаитта, которое 24 января 1851 года передал Анатолю Бренье де Ренодьеру. 28 июля 1852 года он вновь стал главой МИД следом за Луи-Феликсом-Этьеном де Тюрго.

Способствовал заключению союза Франции и Великобритании против Российской империи; был одним из французских уполномоченных на Венской конференции 1855 года. Сочувствие, выказанное им вместе с лордом Росселем мирным предложениям Австрии, не встретило одобрения Наполеона III, и Люйс по возвращении передал свой портфель графу Александру Колонна-Валевскому, оставив даже должность сенатора. Для оправдания своего образа действий в восточном вопросе он в 1858 году издал труд под заглавием «Histoire diplomatique de la crise orientale etc.».

Когда в октябре 1862 года министр иностранных дел Эдуар-Антуан Тувенель получил отставку вследствие того, что вопреки намерению императора грозил папе римскому Пию IX отзывом французских войск из Рима, и Эдуар Друэн де Люис занял его место. От него ожидали недружелюбного отношения к Италии; но, исполняя волю императора, он подписал торговый трактат между Италией и Францией и даже соглашение (1864), которым решено было отозвать французские войска из итальянской столицы.

Во время Австро-прусско-датской войны он уклонился от содействия Дании, на которое очень рассчитывала Англия.

В 1866 году, в начале Австро-прусско-итальянской войны, Друэн де Люис высказался за расторжение прежнего Германского союза и образование нового с исключением из него как Пруссии, так и Австрии, причем первая получала Шлезвиг-Голштинию, Мекленбург, Гессен и Брауншвейг, но должна была отказаться от левого берега Рейна; Западная и Южная Германия должна была признать протекторат Франции. 6 августа 1866 года он потребовал от Бисмарка соблюдения границ 1814 года, баварских и гессенских владений на Рейне, отмены права Пруссии иметь гарнизон в Люксембургской крепости и отзыва прусского гарнизона из Майнца. Когда Бисмарк отклонил все эти требования, Наполеон III не рискнул объявить войну, а де Друэн де Люис был выставлен единственным виновником неудачи и отправлен отставку. С этих пор он не играл более значимой политической роли.

Примечания

Литература 
 Bernard d’Harcourt. Les Quatre ministères de M. Drouyn de Lhuys. Plon Paris 1882.

Министры иностранных дел Франции
Члены Учредительного собрания Франции (1848)
Сенаторы Второй империи
Члены Академии моральных и политических наук